Tung-šan, doslova „Východní hory“, může být

 Tung-šan (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v městské prefektuře Che-kang v provincii Chej-lung-ťiang;
 Tung-šan (Fu-ťien) – městský obvod ve městě Čang-čou v provincii Fu-ťien;
 Tung-šan (Tchaj-wan) – obvod ve městě Tchaj-nan na Tchaj-wanu;
 Tung-šan – městský obvod ve městě Kanton existující v letech 1960–2005, sloučený s obvodem Jüe-siou;
 Tung-šan – městský obvod ve městě Urumči, roku 2007 sloučený s městským okresem Mi-čchüan v městský obvod Mi-tung.